Каруб (, ) — район городского подчинения городского округа Чамдо, Тибетский автономный район, КНР.

История 
В 1959 году здесь был создан уезд Чамдо, вошедший в состав округа Чамдо. В 2014 году округ был преобразован в городской округ, а уезд Чамдо — в район Каруб в его составе.

Административное деление 
Район делится на 3 посёлка и 12 волостей:
 Посёлок Чамдо (昌都镇)
 Посёлок Каруб (卡若镇)
 Посёлок Гуро (俄洛镇)
 Волость Мангда (芒达乡)
 Волость Сагунг (沙贡乡)
 Волость Рабба (若巴乡)
 Волость Нгеши (埃西乡)
 Волость Руши (如意乡)
 Волость Ритонг (日通乡)
 Волость Цервай (柴维乡)
 Волость Йорба (约巴乡)
 Волость Гама (嘎玛乡)
 Волость Майнда (面达乡)
 Волость Лхатог (拉多乡)
 Волость Тоба (妥坝乡)

Ссылки 
 

Районы городского подчинения Тибетского автономного района